Thièvres puede referirse a: 

 Thièvres, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Thièvres, comuna francesa situada en Somme.